hrabstwo Windham (ang. Windham County) w USA, w stanie Connecticut
 hrabstwo Windham (ang. Windham County) w USA, w stanie Vermont